Municipio de Kingman puede referirse a:

 Municipio de Kingman (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Kingman (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.